Day After Day kan syfta på:

Day After Day (sång av Badfinger) – en sång av Badfinger från albumet Straight Up
Day After Day (sång av The Pretenders) – med The Pretenders från albumet Pretenders II
Day After Day (sång av Def Leppard) – en sång av Def Leppard från albumet Euphoria
Day After Day – en sång med Chips, Sveriges bidrag till ESC 1982, se Dag efter dag
Day After Day (sång av Julian Lennon) – ett album med Julian Lennon
Day After Day (sång med Cheryl Lynn) – en sång med Cheryl Lynn
Day After Day (låt av Elnur och Samir) – en sång med Elnur Hüseynov & Samir Javadzadeh Azerbajdzjans bidrag till ESC 2008